Сибринг има више значења:
 Сибринг (Флорида)
 Сибринг (Охајо)